«Вписка» — русскоязычное авторское интернет-шоу на YouTube, созданное в 2017 году, которое проходит в формате интервью. Ведущими шоу являются редактор журнала The Flow Николай Редькин и Василий Трунов.

История 
Идея создания шоу возникла в 2017 году в Челябинске, когда Николай Редькин, работающий в то время музыкальным журналистом на сайте The Flow, предложил Василию Трунову, журналисту челябинского медиапроекта Slovo, написать серию текстов о популярных современниках. Василий в свою очередь предложил снимать шоу на Youtube, вдохновившись передачей Юрия Дудя «вДудь». Сам Юрий консультировал ребят в начале и свёл с некоторыми артистами, продюсером шоу выступил блогер и бизнесмен Дмитрий Балакирев, а постоянным оператором стал Теймур Халиков.

Особенности 
В отличие от большинства подобных шоу, где интервью берутся в студийных помещениях, «Вписка» либо приезжает в родной город артиста, либо снимает всё в доме артиста вместе с его семьёй. С некоторыми артистами «Вписка» спустя время встречается снова, чтобы показать развитие артистов, обсудить новые инфоповоды и так далее.

Список эпизодов

Примечания

Ссылки 
 

Каналы на YouTube
Интернет-шоу России
Появились в 2017 году в России